Németország
Frankenthal, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Frankenthal, település Szászország tartományban